Miejscowości w USA:
 Monon – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie White
Gminy w USA:
 Monon (ang. Monon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie White